Халич се може односити на:
 Галич (Украјина)
 Халич (Лучењец)
 Стара Халич
 Златни рог
 Мост Халич (tr)
 Галиција